William Brett ist der Name folgender Personen:

* William Brett, 1. Viscount Esher (1815–1899), britischer Jurist, Richter und Politiker (Conservative Party)
 William Brett, Baron Brett (1942–2012), britischer Politiker (Labour Party) und Wirtschaftsmanager